{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (71201) - || 1999 XL239 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (71202) - || 1999 XJ241 || 12 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (71203) - || 1999 XK242 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71204) - || 1999 XQ242 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71205) - || 1999 XD244 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71206) - || 1999 XK244 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71207) - || 1999 XB245 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71208) - || 1999 XO248 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71209) - || 1999 XX248 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71210) - || 1999 XE256 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71211) - || 1999 XO257 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71212) - || 1999 XX257 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (71213) - || 1999 XA259 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71214) - || 1999 XG261 || 3 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71215) - || 1999 XY261 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71216) - || 1999 YP1 || 16 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71217) - || 1999 YQ1 || 16 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71218) - || 1999 YF5 || 27 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (71219) - || 1999 YK6 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71220) - || 1999 YY8 || 31 december 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (71221) - || 1999 YL9 || 31 december 1999 || San Marcello || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| (71222) - || 1999 YQ9 || 31 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (71223) - || 1999 YF10 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71224) - || 1999 YW12 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71225) - || 1999 YU13 || 31 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (71226) - || 1999 YG14 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71227) - || 1999 YO15 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71228) - || 1999 YP15 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71229) - || 1999 YD17 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71230) - || 1999 YR17 || 17 december 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (71231) - || 1999 YY22 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71232) - || 1999 YH26 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (71233) - || 2000 AC || 1 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (71234) - || 2000 AE2 || 3 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (71235) - || 2000 AD3 || 4 januari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (71236) - || 2000 AC5 || 3 januari 2000 || Chiyoda || T. Kojima
|-
| (71237) - || 2000 AJ7 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71238) - || 2000 AL7 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71239) - || 2000 AM7 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71240) - || 2000 AU7 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71241) - || 2000 AG8 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71242) - || 2000 AQ8 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71243) - || 2000 AK9 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71244) - || 2000 AM9 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71245) - || 2000 AE10 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71246) - || 2000 AB11 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71247) - || 2000 AJ11 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71248) - || 2000 AJ13 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71249) - || 2000 AK14 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71250) - || 2000 AS14 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71251) - || 2000 AH15 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71252) - || 2000 AR15 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71253) - || 2000 AT15 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71254) - || 2000 AV15 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71255) - || 2000 AU16 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71256) - || 2000 AV16 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71257) - || 2000 AV17 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71258) - || 2000 AO20 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71259) - || 2000 AX22 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71260) - || 2000 AB23 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71261) - || 2000 AC23 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71262) - || 2000 AR23 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71263) - || 2000 AN25 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71264) - || 2000 AT27 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71265) - || 2000 AW27 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71266) - || 2000 AC28 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71267) - || 2000 AL29 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71268) - || 2000 AF30 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71269) - || 2000 AK31 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71270) - || 2000 AZ31 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71271) - || 2000 AB32 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71272) - || 2000 AY33 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71273) - || 2000 AG35 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71274) - || 2000 AC37 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71275) - || 2000 AM39 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71276) - || 2000 AX39 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71277) - || 2000 AH44 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71278) - || 2000 AR45 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71279) - || 2000 AX45 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71280) - || 2000 AZ46 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71281) - || 2000 AD47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71282) Holuby || 2000 AC48 || 6 januari 2000 || Modra || A. Galád, P. Kolény
|-
| (71283) - || 2000 AB50 || 4 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (71284) - || 2000 AE50 || 5 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (71285) - || 2000 AB51 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71286) - || 2000 AX51 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71287) - || 2000 AM52 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71288) - || 2000 AD53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71289) - || 2000 AZ53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71290) - || 2000 AP54 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71291) - || 2000 AS56 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71292) - || 2000 AO57 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71293) - || 2000 AX58 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71294) - || 2000 AB59 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71295) - || 2000 AG59 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71296) - || 2000 AH60 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71297) - || 2000 AF62 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71298) - || 2000 AH62 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71299) - || 2000 AY62 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71300) - || 2000 AB65 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten